Александр Андреевич Федин (28 ноября 1908, с. Сальное, Дмитриевский уезд, Курская губерния, Российская империя — май 1985 года, Москва, РСФСР) — советский государственный деятель, министр сельского хозяйства и заготовок РСФСР (1953).

Биография 
Член ВКП(б) с 1943 г. В 1931 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. Работал агрономом.
 1943—1946 — начальник Краснодарского краевого земельного отдела.
 1946—1947 гг. — министр земледелия РСФСР,
 апрель-август 1953 г. — министр сельского хозяйства и заготовок РСФСР,
 1957—1958 гг. — заместитель министра сельского хозяйства РСФСР.

Награды и звания 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Источники 

 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991

Народные комиссары земледелия РСФСР
Министры сельского хозяйства РСФСР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва